A ceglédi 3-as helyijárat Cegléd város egyik helyi érdekű buszjárata, amely a Belvárost, a Vásárhelyi Pál lakótelepet és a Szűcstelepet köti össze.
Átszállás: Gimnázium utca, Autóbusz-állomás, Posta:
                                         1. Volánbusztelep felé
                                         2. Ipari Park felé
                                         4. CAT lakótelep felé
                                         6. Ugyer városrész felé
                                         8. Budai út városrész felé

Autóbuszjáratok ODA
I=csak tanítási napokon, M=munkanapokon P=hetek utolsó munkanapja 70=tanszünetben munkanapon a hetek utolsó tanszünetes munkanapja kivételével C=hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon

Autóbuszjáratok VISSZA

I=csak tanítási napokon, M=munkanapokon P=hetek utolsó munkanapja 27=a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével iskolai előadási napokon 14=a hetek utolsó iskolai előadási napján C=hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon

3